

Persone 
 Ukon – poeta giapponese del periodo Heian
 Takayama Ukon – calciatore giapponese
 Tokutarō Ukon – daimyō e samurai giapponese del periodo Sengoku

Altro 
 Ukon – personaggio del manga e anime Naruto
 Ukon – parte destra di un nunchaku
 UKON – codice ICAO dell'Aeroporto di Mykolaïv, in Ucraina